Vauxhall je tvornica automobila iz Velike Britanije. Osnavana je godine 1857. kao tvornica alata. Vauxhall pripada od 1925. američkoj tvrtki General Motors.

Povijest
Proizvodnja tvrtke Vauxhall bila je desetljećima samostalna dok nije došla tvrtka GM kako bi preuredila proizvodnju. Tako je došlo da od kasnih sedamdesetih godina 20. stoljećaVauxhall preuzima veći dio modela tvrtke Opel, jedino su ostali ime Vauxhall i grb te tvrtke. U današnje doba Opel ne prodaje više svoje automobile na otoku Ujedinjenog Kraljevstva. To područje pripada Vauxhallu koji sa svoje strane ne prodaje više u inozemstvu.

Neki modeli se proizvode u Engleskoj (do 2002. u Lutonu), npr. Opel Astra, Opel Vectra. Većina njih se proizvodi u tvrtkama Opela u Europi kao što su to Antwerpen, Bochum i Rüsselsheim. Iznimka je model Monaro VXR koji pripada tvrtki Holden iz Australije. Pošto ta tvrtka isto pripada GM, Vauxhall ga smije proizvoditi za svoje tržište, ali pod imenom Vauxhall Monaro radi imidža. Tako je taj Vauxhall Monaro jedini Auto iz Australije koji se prodaje u Europi.

Druga se imena pojedinih modela Opela u Vauxhalla ne razlikuju.

Tvrtki Vauxhall pripada još tvrtka za proizvodnju tegljača Bedford.

Modeli

Auti

teretnjaci

poveznice 

 Vauxhall

Britanski proizvođači automobila